

Жінки 
 Галлямова Аліса Михайлівна (* 1972) — російська шахістка, міжнародний майстер, гросмейстер серед жінок, багаторазова чемпіонка Росії.
 Галлямова Анна Рузілівна (* 1986) — російська спортсменка (скелелазіння).
 Галлямова Надія Вікторівна (* 1959) — радянська і російська легкоатлетка.

Чоловіки 
 Галлямов Абдрахман Абдрахімовіч (1926—1989) — педагог-методист, мовознавець. Кандидат педагогічних наук, заслужений учитель школи Башкирської АРСР, автор башкирського букваря.
 Галлямов Олександр Романович (* 1999) — російський фігурист, що виступає в парному катанні, олімпійський чемпіон, чемпіон світу та Європи.
 Галлямов Сергій Борисович  — заступник начальника цеху АТ «Нікопольський завод феросплавів», заслужений металург України.
 Галлямов Тимур Фанілевич (* 1980) — російський самбіст.

Примітки